Lyndon kan syfta på:

 Lyndon, Kansas – i USA
 Lyndon, Rutland – en ort och civil parish i Rutland, England
 Lyndon, West Midlands – en ort och civil parish i Solihull, West Midlands, England
 Lyndon, Vermont – i USA